Air Force Cross ou AFC peut désigner plusieurs distinctions militaires, parmi lesquelles :
 Air Force Cross britannique, une décoration créée en 1918 ;
 Air Force Cross américaine, une décoration créée en 1960.